

Населені пункти та їхні частини
 Млодзянув — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Млодзянув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Млодзянув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Млодзянув — частина села Немеричув у гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства

Примітки